Coloma kan syfta på:

 Coloma, Kalifornien
 Coloma, Michigan
 Coloma, Wisconsin